Cette page contient les pages d'homonymie de Levavasseur et Le Vavasseur.

Le vavasseur ou vavassal (du latin vassus vassorum « vassal des vassaux ») était le vassal d'un seigneur lui-même vassal.

Patronyme 
Ce patronyme est surtout présent en Normandie.

 Charles Levavasseur (1804-1894), homme politique français ;
 Christian Levavasseur (1956-), coureur cycliste français ;
 Cyprien Louis Pierre Levavasseur, (-), dessinateur français ;
 Daniel Levavasseur, maître d'armes français ;
 Eric Levavasseur, (1954-), peintre français ;
 François Levavasseur (1731-?) peintre doreur, peintre sur faïence et porcelaine à la Manufacture de Vincennes et à celle de Sèvres ;
 François Levavasseur, (1808-1867), artiste peintre et photographe français ;
 Frédéric Levavasseur (1811-1882) prêtre français ;
 Gustave Le Vavasseur (1819-1896), poète français ;
 Gustave Levavasseur (1826-1898), homme politique français ;
 Henri Levavasseur (1887-1962), peintre, dessinateur français ;
 Ingrid Levavasseur (1987-), Gilet Jaune médiatisée ;
 Jean Levavasseur (1924-1999), escrimeur français ;
 Katiana Levavasseur (1970-), personnalité politique française ;
 Léon Levavasseur (1863-1922), ingénieur et aviateur français ;
 Louis Prosper Levavasseur, l'aîné (1760-1822), fils de François Levavasseur, peintre doreur et réparateur à la Manufacture nationale de Sèvres français ;
 Maurice Jules Levavasseur (1862-1898), peintre français ;
 Nicolas Le Vavasseur, né à Bernay (Eure) vers 1580 et mort à Caen en 1658, est un compositeur français de la période baroque ;
 Philippe Levavasseur (1946-) footballeur français ;
 Philippe Levavasseur (1964-), réalisateur de courts-métrages, acteur, musicien-compositeur français ;
 Pierre Désiré Levavasseur (1810-1872), peintre français ;
 Pierre Jacques Amable Levavasseur (1726-1802), homme politique français ;
 Pierre Léon Levavasseur (1756-1808), fils de Pierre Jacques Amable, général de division et homme politique français ;
 .

Autres 
 Hôtel Levavasseur, hôtel particulier de Rouen en France
 Hôtel Le Vavasseur, hôtel particulier à Paris 
 Projet Levavasseur, l'un des premiers projets de char d'assaut

Liens externes 
 
 

Patronyme normand